Национальная сборная Вануату () — футбольная сборная Вануату. Управляющая организация — Федерация футбола Вануату. Вануату вошла в ФИФА и ОФК в 1988 году. В рейтинге ФИФА на 23 декабря 2021 года занимает 163-е место.

Тренеры сборной

Известные игроки 

 Э. Рараи
 П. Роронамахава

Участие в чемпионатах мира 
 1930 — 2002 — не участвовала в отборе
 2006 — 2018 — не прошла квалификацию
 2022 — снялась с турнира

Кубок наций Океании 
 1973 — четвёртое место
 1980 — групповой этап
 1996 — не прошла квалификацию
 2000 — четвёртое место
 2002 — четвёртое место
 2004 — групповой этап
 2008 — четвёртое место
 2012 — групповой этап
 2016 — групповой этап

Тихоокеанские игры 
 1963 — первый раунд
 1966 — третье место
 1969 — групповой этап
 1971 — второе место
 1975 — групповой этап
 1979 — пятое место
 1983 — групповой этап
 1987 — четвёртое место
 1991 — четвёртое место
 1995 — четвёртое место
 2003 — третье место
 2007 — третье место
 2011 — групповой этап
 2015 — групповой этап
 2019 — первый раунд

Текущий состав сборной 
(по состоянию на 17.08.2021)

Примечания

Ссылки 
 Сборная Вануату на сайте ФИФА

Вануату
Футбол в Вануату